

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 15 podstawowych
 Zakrzów – część miasta Opole
 Zakrzów – część miasta Tarnobrzeg
 Zakrzów – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Psie Pole
 Zakrzów – przysiółek wsi Drągów w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Zakrzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Zakrzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska
 Zakrzów – przysiółek wsi Witostowice w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice
 Zakrzów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Łęczna
 Zakrzów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska
 Zakrzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów
 Zakrzów – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Zakrzów – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Zakrzów – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Zakrzów – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew
 Zakrzów – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Gogolin
 Zakrzów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Zakrzów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Zakrzów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Zakrzów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Zakrzów –  wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin

Zobacz też 
 Zakrzów Turawski, gmina Zakrzów
 Zakrzówek